El término IBC puede hacer referencia a:

 Índice Bursátil de Capitalización
 GRG (Envase) (Intermediate Bulk Container)
 Centro Internacional de Prensa (International Broadcast Centre)
 Iwate Broadcasting Company
 Intercontinental Broadcasting Corporation
 International board Comeetee
 Corporación Internacional de Bodyboard